Рубен Андрес Касафус (, род. 13 августа 1958) — аргентинский шахматист, мастер ФИДЕ.

Серебряный призёр чемпионата Аргентины 1986 г.

В составе сборной Аргентины участник шахматной олимпиады 1986 г. и матча со сборной мира 1994 г.

Участник ряда внутренних и международных соревнований, в том числе мемориалов М. Найдорфа и Г. Рейнхардта. Победитель опен-турнира в городе Вилья-Бальестер (1993 г.), участник большого дележа 1-го места на опен-турнире в Буэнос-Айресе (1994 г.).

Помимо выступлений в очных соревнованиях, занимается игрой по переписке.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Р. Касафуса в базе Chessgames
 Выступления Р. Касафуса на шахматных олимпиадах

Шахматисты Аргентины
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам